Мэнди Брайт (), настоящее имя Моника Кристина Коти (, род. 12 апреля 1978 года) — венгерская порноактриса и порнорежиссёр, лауреат премии AVN Awards.

Биография 
Родилась в Будапеште (Венгрия) 12 апреля 1978 г. Прежде чем посвятить себя карьере порноактрисы, работала в костюмированном магазине. Её первая возможность выступить в качестве актрисы появилась в 2001 году, в возрасте 22 лет, со студией Private. Позже снималась для Anabolic, Red Light District, Wicked Pictures и Evil Angel.

В 2004 году она была объявлена лучшей зарубежной актрисой года на церемонии AVN Awards.

Помимо актёрской работы, также является режиссёром и сняла 12 фильмов.

Решила уйти из индустрии в 2013 году, снявшись в общей сложности в 382 фильмах в качестве актрисы, и сняв 12 в качестве режиссёра.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы Венгрии
Порнорежиссёры Венгрии
Порнорежиссёры по алфавиту
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами